Jméno a příjmení Jan Fiala se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jan Fiala (fotbalista) – český fotbalista (* 1956)
 Jan Fiala (grafik) – český grafik (* 1952)
 Jan Fiala (herec) – český herec a zpěvák, vystupující v muzikálech, syn Karla Fialy (* 1967)
 Jan Fiala (historik) – český vojenský historik (* 1929)
 Jan Fiala (hudebník) – český houslista a hudební skladatel, používající též pseudonymy Johann F. Norton či František Dvořák (1854–1921)
 Jan Fiala (lékař) – český lékař a dlouholetý člen Československého červeného kříže (1912–2008)
 Jan Fiala (mineralog) – český mineralog (1870–1952)
 Jan Fiala (programátor) – český programátor a autor textového editoru PSPad (* 1969)
 Jan Fiala (sochař) – český akademický sochař a keramik (* 1953)
 Jan Fridrich Fiala – český opevní pěvec (1850–1910)
 Jan Šimon Fiala – český umělecký fotograf, novinář, spisovatel, nakladatelský a rozhlasový redaktor a moderátor (1936–2004)